Улица До́блести — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Доблести — улица в Алапаевске.
 Улица Доблести — улица в Заводоуковске.
 Улица Доблести — улица в Ижевске.
 Улица Доблести — улица в Кингисеппе.
 Улица Доблести — улица в Санкт-Петербурге.
 «Улица Доблести» — планируемая станция метро в Санкт-Петербурге.